PIH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pocatello, Idaho (Stati Uniti d'America)
 pih – codice ISO 639-3 della lingua pitcairnese